Il collegio elettorale di Montevarchi fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Talla, Terranuova Bracciolini (provincia di Arezzo), Figline Valdarno, Reggello, Pelago, Rufina (provincia di Firenze), Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti (provincia di Siena).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Montevarchi